Ludwik Wiśniewski (1867–1942) – polski lekarz, ziemianin, polityk, poseł na Sejm
 Ludwik Wiśniewski (ur. 1936) – polski duchowny rzymskokatolicki